

Вроняви — село в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Вроняви — село в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольського воєводства